Brezowo
 Brezowo (gmina)
 Brezowo (Macedonia Północna)